El término mochila puede referirse, en esta enciclopedia:

 a una mochila, equipaje que se lleva en la espalda;

 a una mochila, un dispositivo de seguridad para computador;
 a la mochila arhuaca, un tipo de bolso tejido que se lleva al hombro;
 a una mochila propulsora, un motor que se lleva a la espalda;
 a una mochila portabebés, para transportar niños pequeños.

Enlaces externos